Graça Machel – politica e avvocata mozambicana naturalizzata sudafricana
 Josina Machel – attivista mozambicana
 Samora Machel – politico, rivoluzionario e militare mozambicano
 Wolf-Dietger Machel – storico tedesco